Бытом-Оджаньский:

 Бытом-Оджаньский — город в Польше, входит в Любушское воеводство, Новосольский повят.
 Бытом-Оджаньский — гмина (волость) в Польше, входит в Новосольский повят, Любушское воеводство.